Arthur Aikin (1773-1854) – chimico e geologo inglese
 Jesse Bowman Aikin (1808-1900) – musicista statunitense
 John Aikin (1713-1780) – teologo inglese
 John Aikin (1747-1822) – medico e scrittore inglese
 Lucy Aikin (1781-1864) – storiografa e biografa inglese